Saša Radulović – politico serbo
 Saša Radulović  – calciatore australiano